

Aziende 

 Compagnie de chemin de fer de Kinshasa-dilolo-Lubumbashi  – Società ferroviaria di Kinshasa Lubumbashi-Dilolo

Codici 
 KDL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ulenurme, Kärdla, Estonia